

Селище міського типу
 Вільча — селище міського типу, Харківська область, Вовчанський район
 Вільча — мертве селище міського типу, Київська область, Поліський район

Контрольно-пропускний пункт
 Вільча (пункт контролю)

Залізнична станція
 Вільча — станція, Південно-Західна залізниця

Населені пункти та їхні частини
 Вільча — село в гміні Клодзко Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Вільча — село в гміні Пільховіце Ґлівицького повіту Сілезького воєводства
 Вільча — село в гміні Котлін Яроцинського повіту Великопольського воєводства
 Вільча — частина села Сікори в гміні Рипін Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вільча — частина села Лещанка в гміні Тшебешув Луківського повіту Люблінського воєводства

Примітки